Александрович () — несколько дворянских родов и несколько одноимённых польских дворянских гербов, также украинский дворянский род, происходящий из казацкой старшины Гетманщины, род внесён в Малороссийский гербовник.

Альберт Александрович имел звание конюшего великого княжества Литовского при Сигизмунде I. Григорий Александрович был великим гетманом литовским. Домник Александрович был конюшим ВКЛ и кавалером ордена Белого Орла. Станислав Александрович возведен императором Францем II 09 октября 1800 года в графское достоинство королевства Галицкого.

Гербовник королевства Галиции и Лодомерии — Герб Александровичи (, ). Миколай, адвокат трибунала львовского, подтвердил шляхетское происхождение своего рода в суде земском, в 1782 году.

Гербовник белорусской шляхты () — В Минской губернии шляхетство доказали 2 рода Александровичей — герба собственного, Александрович (, ) и герба Косцеша.

Ссылки

Примечания 

Казацкая старшина
Дворянские роды Великого княжества Литовского
Графские роды
Российские дворянские гербы
Польские дворянские гербы
Малороссийское дворянство
Дворянство Австрии
Шляхта королевства Галиции и Лодомерии
Дворянские роды по алфавиту
Гербы с изображением чайки
Гербы с изображением сердца
Гербы с изображением Олимпийских богов